Маямі (округ, Індіана)
 Маямі (округ, Канзас)
 Маямі (округ, Огайо)